TOP-IX (acronimo per TOrino Piemonte - Internet eXchange) è un consorzio senza fini di lucro costituito nel 2002 con lo scopo di creare e gestire un NAP (Neutral Access Point) per lo scambio del traffico Internet nell'area del Nord Ovest d'Italia.

I nodi principali lavorano con tecnologia 10 gigabit Ethernet.

Operatori interconnessi / consorziati

Voci correlate 
 Internet Exchange Point

Collegamenti esterni 
Piemonte

Consorzi
Internet in Italia
Aziende italiane di telecomunicazioni